Теренс Дашон Хауард (; Чикаго, 11. март 1969) амерички је глумац.

Филмографија 

|-
| 1992. || || -{The Jacksons: An American Dream}- || adult Jackie Jackson ||
|-
| 1993. || || -{Who's the Man?}- || Customer ||
|-
| 1995 || || LottoLand || Warren ||
|-
| 1995. || || -{Dead Presidents}- || Cowboy ||
|-
| 1995. || || -{Mr. Holland's Opus}- || Louis Russ ||
|-
| 1996. || || -{Sunset Park}- || Spaceman ||
|-
| 1996. || || -{Johns}- || Jimmy the Warlock ||
|-
| 1997. || || Double Tap || Ulysses ||
|-
| 1998 || || Butter || Dexter Banks ||
|-
| 1998. || || Spark || Byron ||
|-
| 1998. || || -{The Players Club}- || K.C. ||
|-
| 1999 || || Valerie Flake || Hitchhiker ||
|-
| 1999. || || -{Best Laid Plans}- || Jimmy ||
|-
| 1999. || || -{The Best Man}- || Quentin ||
|-
| 2000 || Кућа велике маме || -{Big Momma's House}- || Lester ||
|-
| 2000. || || Love Beat the Hell Outta Me || Chris ||
|-
| 2001 || || -{Investigating Sex}- || Lorenz ||
|-
| 2001. || || -{Angel Eyes}- || Robby ||
|-
| 2001. || || -{Glitter}- || Timothy Walker ||
|-
| 2002. || || -{Hart's War}- || Lt. Lincoln A. Scott ||
|-
| 2003 || || -{Biker Boyz}- || Chu Chu ||
|-
| 2003. || || Love Chronicles || T-Roy ||
|-
| 2004 || Фатална несрећа || -{Crash}- || Cameron Thayer ||
|-
| 2004. || || -{Ray}- || Gossie McKee ||
|-
| 2005. || || The Salon || Patrick ||
|-
| 2005. || || -{Hustle & Flow}- || Djay ||
|-
| 2005. || || -{Four Brothers}- || Lt. Green ||
|-
| 2005. || || -{Animal}- || Darius Allen ||
|-
| 2005. || || -{Get Rich or Die Tryin'}- || Bama ||
|-
| 2006. || || -{Idlewild}- || Trumpy ||
|-
| 2007 || || -{Pride}- || Jim Ellis ||
|-
| 2007 || Лов у Босни|| -{The Hunting Party}- || Duck ||
|-
| 2007 || || -{The Brave One}- || Detective Mercer ||
|-
| 2007 || || -{August Rush}- || Richard Jeffries ||
|-
| 2007 || || -{Awake}- || Dr. Jack Harper ||
|-
| 2007 || || -{The Perfect Holiday}- || Mr. Bah Humbug  ||
|-
| 2008 || Гвоздени човек || Iron Man || пуковник Џејмс Роудз  ||
|-
| 2013 || Затвореници || Prisoners || Френклин Берч ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Људи из Чикага
Амерички глумци
Добитници награде Сателит